Lingüística:
 Etrusc, llengua de l'antiga Etrúria
Etnologia:
 Etrusc, poble de l'antiga Etrúria
Onomàstica:
 Etrusc, poeta grec